Джон Дж. Ка́ррас (; ), более известный как Джо́нни Ка́ррас () — американский профессиональный футболист. Играл за команду НФЛ «Чикаго Кардиналс» на позиции полузащитника (1952). Член Зала спортивной славы AHEPA (1988). Играл за команду Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне, в который поступил в 1946 году, однако уже вскоре был призван на службу в Армию США, которая продлилась 18 месяцев. В 1949 году вернулся в университет.

Ссылки 
 Johnny Karras
 Karras, John J.
 Johnny Karras Sparks…
 Illini Legend Johnny Karras Passes Away
 AHEPA Hall of Fame

Игроки в американский футбол США
Игроки «Чикаго Кардиналс»
Выпускники Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне